Gerrit de Wit (ambtenaar), een klokkenluider van corruptie
Gerrit de Wit (voetballer), een oud-voetballer van Willem II